Paulo Gonçalves, poeta e dramaturgo brasileiro
 Paulo Gonçalves, ator brasileiro
 Paulo Gonçalves, motociclista português
 Paulo Gonçalves, treinador e futebolista brasileiro
 Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa, militar e político brasileiro.

Desambiguações de antropônimos